Bernard Bellefroid, réalisateur belge.
Jacques Bellefroid, écrivain français.
Micheline de Bellefroid (1927-2008), relieuse d'art belge.
Thierry Bellefroid, journaliste et écrivain belge.
Patronyme français
Patronyme belge